Aveline de Clare, condesa de Essex (h. 1178–1225), fue una noble inglesa.

Fue hija de Roger de Clare, II conde de Hertford, y de su esposa, Matilda de St. Hilaire. Aveline se casó dos veces: su primer marido, William de Munchensy, murió en 1204; volvió a contraer matrimonio con Geoffrey FitzPeter, conde de Essex, hacia el 29 de mayo de 1205. Era la segunda esposa de Geoffrey. Aveline enviudó por segunda vez el 14 de octubre de 1213.

El 7 de mayo de 1204, el rey Juan le otorgó al hermanastro de Aveline, el conde William de Arundel, el derecho real a casarla de nuevo, junto con la custodia de los hijos que tuvo Aveline con William de Montchesney/Munchanesy. Poco después de contraer sus segundas nupcias, Aveline le pagó a la corona la tutela de John de Wahulle y la custodia de las tierras de éste. 

Durante su segunda viudez, la condesa Aveline realizó donaciones a la Santa Trinidad, en Londres, por el alma de Geoffrey FitzPeter, parte de cuyo cuerpo fue enterrado allí. Fue sepultada en el priorato de Shouldham, fundado por Geoffrey en 1198, junto al resto del cuerpo de su marido.

Hijos 
Con su primer marido, William de Munchensy:

 William, que murió sin herederos antes de 1213.
 Warin (1192–m. julio de 1255), que heredó en diciembre de 1213.
 Alice, que se casó con (1) John de Wahulle y con (2) William de Breauté.

Con su segundo marido, Geoffrey FitzPeter:

 John (1205–23 de noviembre de 1258, Shere, Surrey, Inglaterra). Se casó con Isabel Bigod.
 Hawise.
 Cecily.

Referencias

Enlaces externos 

Inglesas del siglo XII
Inglesas del siglo XIII
Nobles de Inglaterra del siglo XII
Fallecidos en 1225
Nacidos en los años 1170
Nobles de Inglaterra del siglo XIII
Condesas de Inglaterra